Посёлок дома отдыха имени А. П. Чехова — населённый пункт в Лучинском сельском поселении Истринского района Московской области.

Название 
Домом отдыха им. А. П. Чехова в советское время именовалась соседняя усадьба Покровское-Рубцово.

География 
Находится примерно в 6 км на юго-запад от Истры, высота над уровнем моря 179 м. С востока примыкает посёлок Пионерский, на севере — Чеховский.

Население

Примечания

Ссылки 
 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЧИНСКОЕ
  ЛУЧИНСКИЙ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 Сельское поселение Лучинское
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра